Авраа́мий — мужское имя еврейского происхождения.

Известные носители:
 Авраамий (около 350 — между 422 и 444) — христианский подвижник, сирийский пустынник, епископ города Карра, преподобный.
 Авраамий (ум. 1708) — епископ Русской православной церкви, митрополит Рязанский и Муромский.
 Авраамий (ум. 1787) — епископ Иерусалимской православной церкви, патриарх Иерусалимский и всей Палестины.
 Авраамий — архимандрит Андроникова (1606—1612), потом Чудова (1612—1619) монастырей в Москве.
 Авраамий — архиепископ Охридский, предстоятель Охридской архиепископии.
 Авраамий — епископ Русской православной церкви, архиепископ Смоленский и Дорогобужский.
 Авраамий — епископ Суздальский с 1431 по 1452.
 Авраамий — деятель старообрядчества второй половины XVII века.
 Авраамий — епископ Коломенский с 1491 по 1502.

 Авраамий Болгарский, Владимирский чудотворец (ум. 1229) — купец, русский православный святой, мученик.
 Авраамий Галичский (Чухломский, Городецкий; ум. 1375) — преподобный святой.
 Авраамий Желтоводский — монах, возобновитель разорённого татаро-монголами Желтоводского Макарьева монастыря.
 Авраамий Затворник (2-я треть XIII — начало XIV века) — Киево-Печерский преподобный.
 Авраамий Мирожский (ум. 1158) — святой Русской православной церкви.
 Авраамий Палеостровский — святой Русской православной церкви, игумен Палеостровского Рождественского монастыря.
 Авраамий Ростовский (ум. между 1173—1177) — преподобный архимандрит ростовского Богоявленского монастыря, православный святой.
 Авраамий Смоленский (1150 или 1172[2] — умер между 1221 и 1224) — преподобный святой, архимандрит, иконописец.
 Авраамий Трудолюбивый (вторая половина XIII — начало XIV) — Киево-Печерский преподобный.

 Авраамий (Венгерский) (около 1632 — после 1702) — представитель русского старообрядчества, инок и духовный писатель.
 Авраамий (Дернов) (1874—1939) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Глазовский.
 Авраамий (Летницкий) (1838—1893) — епископ Русской православной церкви, епископ Саратовский и Царицынский, епископ Тобольский и Сибирский.
 Авраамий (Палицын) (ум. 1625/1626/1627) — русский церковно-политический деятель, писатель и публицист.
 Авраамий (Подлесов) (2-я половина XVI века — 1646) — царский дьяк, келарь Троице-Сергиева монастыря.
 Авраамий (Часовников) (1864—1918) — российский художник, священнослужитель Русской православной церкви.
 Авраамий (Чурилин) (1867—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Пензенский и Саранский.
 Авраамий (Юхов) (ум. 1702) — епископ Русской православной церкви, митрополит Белгородский и Обоянский.
 Авраамий (Флоринский) (1720-е—1797) — православный священник, богослов.

 Авраамий, Иоанн — астролог и астроном, жил в Константинополе и Мициленах около 1370—1390 годов.

См. также 
 Авраам
 Абрам
 Ибрахим — арабский вариант имени